A 2014. évi téli olimpiai játékokon a bob férfi kettes versenyszámát február 16-án és 17-én rendezték a Szanki bob- és szánkóközpontban, Krasznaja Poljanában. A versenyszámban nem vett részt magyar páros.

Az első helyen eredetileg az orosz Alekszandr Zubkov–Alekszej Vojevoda-páros végzett. 2017. november 24-én a NOB végleges eltiltást szabott ki a bobos Alekszandr Zubkov ellen és megfosztották két aranyérmétől. 2017. december 18-án Zubkov kettes csapattársa, Alekszej Vojevoda szintén végleges eltiltást kapott a NOB-tól a 2014-es téli olimpián elkövetett doppingvétség miatt. 2017. november 29-én a NOB doppingvétség miatt megbüntette Alekszandr Kaszjanov is, és megfosztotta csapatát az eredményeitől. A NOB kérte, hogy a FIBT módosítsa az eredményeket, és az érmeket ennek megfelelően újraosztották. Így utólag a svájci Beat Hefti–Alex Baumann-páros lett az olimpiai bajnok.

Eseménynaptár 
Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A negyedik futamban az első három futam időeredményeinek összesítése alapján az első 20 páros vehetett részt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A futamok legjobb időeredményei vastagbetűvel olvashatóak.

Jegyzetek

Források 

F2